Bob Jessop (1946- ), théoricien marxiste britannique,
  (1968- ), écrivaine américaine,
 , mathématicien,
 , meurtrière canadienne,
 , actrice britannique,
 , érudit américain,
  (1843–1918), personnalité politique canadienne,
  (1638/9-?), mathématicien et naturaliste anglais,
 , militante sociale américaine,
  (1874–1955), joueur anglais de cricket,
  (1957- ), archéologue anglais,
  (1926–2001), jockey américain,
 , botaniste,
  (1933- ), personnalité anglaise,
  (1964- ), acteur américain,
 Violet Constance Jessop (1887–1971), survivante du Titanic,
 William Jessop (1745–1814), ingénieur civil anglais,
 , personnalité religieuse américaine.

Voir aussi